FK Panevėžys (Futbolo klubas "Panevėžys") je profesionalni nogometni klub iz Panevėžysa u Litvi. Natječe se u A ligi.

Povijest 
Osnovan je 2015. godine.

U elitnom razredu je od 2019. godine.

Uspjesi 
Pirma lyga (D2) 
prvak (1): 2018.
 Litavski kup: (1)
2020.
 Litavski superkup: (1)
2021.

Sezoni

Boje kluba 
 Crvena/plava.

Stadion 
Panevėžys domaće utakmice igra na Aukštaitijos stadionas, čiji je kapacitet 4.000 sjedećih mjesta.

Značajni igrači 
  Paulius Janušauskas (2018. — 2021.)

Treneri 
  Virginijus Liubšys (2015. — 2017.)
  Mantas Savėnas (2017.)
  Albertas Klimavičius (2017.)
  Alexandru Curteian (2018. — 2020.)
  João Luís Martins (2020. – 2021.)
  Valdas Urbonas (2021. – 2022.)
  Gino Lettieri (2022.)

Izvori

Vanjske poveznice 
 Oficialna FK Panevėžys str.

Panevėžys